Marala bezeichnet:
 Marala (Pakistan) (auch Murala), Stadt in Pakistan
 Marala (Kongo), Ort in der Republik Kongo
 Flughafen Marala (FCMR)

 Marala (Schiff) (auch HMS Evadne), Motoryacht von 1931